«Вероника не придёт» — российский художественный фильм.

Фильм рассказывает о двух периодах жизни: Вероники в старости (актриса Римма Маркова) и молодой (актриса Мария Скосырева)

Сюжет 
Наши дни:
Сюжет начинается с того, как Вероника врывается в квартиру своего сына Андрея, громит её, забирает кофе и уходит. Андрей в отчаянии: такие случаи происходят регулярно, его жена и дети напуганы. Он устраивает мать в Дом престарелых.

Прошлое:
Вероника талантливая и сильная женщина без комплексов. Её правило — каждый день коньяк и папиросы. Благодаря высокопоставленному любовнику она становится главным редактором печатного издания. В её подчинении красавец журналист Сергей и его бесталанная и нервная молодая жена. Симпатия и флирт между Вероникой и Сергеем приводит к нервному срыву у его жены, который рушит жизни у всех.

Наши дни:
Она переезжает в дом престарелых, и встречает свою бывшую обожающую её секретаршу и дочь Сергея. У неё начинается новая жизнь. Но вскоре она понимает, что не сможет жить с этими «мокрицами» и «гномами», и уходит. Когда Вероника идёт по городу, она останавливается у реки, чтобы выбросить старые фотографии. Тут к ней подъезжает Сергей в кресле-каталке, которого она уже давно считала умершим. В последнем эпизоде фильма они издают вместе сборник его стихов, приходят в дом престарелых, и раздают всем по экземпляру.

В ролях 
 Римма Маркова — Вероника
 Мария Скосырева — Вероника в молодости
 Виталий Емашов — Сергей в молодости
 Алиса Гребенщикова — дочь Сергея
 Дмитрий Ратомский — сын Вероники в юности
 Сергей Варчук — сын Вероники
 Наталья Защипина — секретарша Вероники (пожилая)
 Вера Александрова — жена Сергея
 Петр Меркурьев — Григорий Августович, обитатель дома престарелых

Музыка 

Оригинальный саундтрек написан петербургской группой «Шайденбах» (Scheidenbach). Был задействован необычный состав инструментов. Помимо аккордеона и мелодики в фильме звучат акустические бас-гитары, укулеле, лоу-вистл, ритм отбивался на кахоне. Духовой оркестр, показанный в доме престарелых, был озвучен настоящими трубами без применения синтезаторов.

На всех инструментах играли Александр Григорьев, Глеб Гезиков и Алексей Беляков

Призы, награды 

 Призы «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» (Мария Скосырева) на третьем зрительском фестивале имени Сергея Герасимова «Любить человека».
 Приз «Лучшая главная женская роль» (Римма Маркова) на XVI Международном фестивале актёров кино «Созвездие».

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы 2008 года
Фильмы России 2008 года